Flaga Kuna Yala – symbol stosowany w autonomicznym regionie Kuna Yala, na północnym wschodzie Panamy. Reprezentuje także etniczną społeczność Kuna zamieszkującą również inne regiony w kraju.

Historia 
Kiedy w 1925 roku nastąpiła rewolucja Kuna, w której terytoria kontrolowane przez grupę etniczną Kuna stworzyły Republikę Tule, która trwała krótko, od 12 lutego do 4 marca tego samego roku.

Flaga, która została wykonana w tamtym czasie, była bardzo podobna do flagi Hiszpanii, z trzema paskami, górny i dolny pasek były czerwone, a większy środkowy pasek był żółty i zawierał zwróconą w lewo swastykę, narodowy symbol Kuna. 

Później w 1942 roku flaga została zmodyfikowana poprzez dodanie czerwonego pierścienia, który był spleciony ze swastyką, była to ozdoba noszona przez kobiety Kuna na nosie. Zmiany tej dokonano, ponieważ w tym czasie flaga była silnie kojarzona z flagą nazistowską. Później czerwone paski zostały zmienione na ciemnopomarańczowe a pierścień osunięty.

W 2010 roku przyjęto nowy projekt.

Linki zewnętrzne 
Flaga Kuna Yala w Flagi świata

Flagi